

Plaatsen
 Rosenthal (Hessen), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Rosenthal (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Wassenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Rosenthal-Bielatal, een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Ralbitz-Rosenthal, een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Berlin-Rosenthal, stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Pankow

Personen
 Abe Rosenthal (1922-2006), Amerikaans journalist, (hoofd)redacteur en columnist van de New York Times
 Eddo Rosenthal (1947), Nederlands journalist
 Eelco Bosch van Rosenthal (1976), Nederlandse schrijver en televisie-journalist
 George Rosenthal (1828-1909), Joods-Duits-Nederlands bankier
 Jane Rosenthal (1954), Amerikaans filmproducent
 Joe Rosenthal (1911–2006), Amerikaans fotograaf
 Mickey Rosenthal (1955), Israëlisch journalist en politicus
 Robert Rosenthal (1933), Amerikaans psycholoog
 Ronny Rosenthal (1963), Israëlisch voormalig voetballer
 Uri Rosenthal (1945), Nederlands minister 
 Philipp Rosenthal, overleden in 1937, Duits handelaar en bedrijfsleider. Stichter van de porseleinfabriek te Selb in Beieren.

Van Rosenthal, Nederlands adellijk geslacht dat bloeit in de takken Nedermeyer van Rosenthal en Bosch van Rosenthal

In samenstelling
 Lippmann, Rosenthal & Co., een door oorspronkelijk door George Rosenthal opgerichte bank, die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als roofbank.